Lepschi steht für:

 Trio Lepschi, Volksmusikgruppe aus Österreich

Lepschi ist der Familienname folgender Personen:
 Lara Lepschi (* 2001), deutsche Handballspielerin